Pompeo est un prénom masculin et un nom de famille d'origine italienne.

Prénom 
 Pompeo Batoni (1708-1787), peintre italien ;
 Pompeo Borra (1898-1973), peintre italien ;
 Pompeo Colonna (1479-1532), cardinal italien ;
 Pompeo Leoni (mort en 1608), sculpteur et médailleur italien ;
 Pompeo Marchesi (1783-1858), sculpteur italien ;
 Pompeo Mariani (1857-1927), peintre italien ;
 Pompeo Molmenti (1819-1894), peintre italien ;
 Pompeo Morganti (mort en 1568), peintre italien.

Nom de famille 
 Ellen Pompeo (née en 1969), actrice, réalisatrice et productrice américaine ;
 Mike Pompeo (né en 1963), militaire, avocat, homme d'affaires et homme politique américain.

Prénom masculin
Prénom italien
Homonymie de patronyme italien